La competizione del corpo libero maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XV Olimpiade si è svolta al Töölö Sports Hall di Helsinki dal 19 al 21 luglio 1952.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Corpo libero maschile